Abancourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Abancourt, Nord, kommun, 
 Abancourt, Oise, kommun,